Las siglas DLP pueden referirse a:
 Depresión a largo plazo, un tipo de plasticidad neuronal en el que hay una reducción de la eficacia de la sinapsis neuronal;
 Partido Democrático Laborista de Barbados (en inglés Democratic Labour Party);
 Procesado digital de luz (en inglés digital light processing);
 Dislipidemia.
 Data Loss Prevention (en español: prevención de pérdida de información);
  Disneyland Paris, en el vocabulario de los amantes y profesionales de los parques temáticos.